Донте Дивинченцо (; род. 31 января 1997 года) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз». Чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки Бакс». До прихода в НБА играл за команду университета Вилланова «Вилланова Уайлдкэтс» в составе которой стал чемпионом NCAA в 2016 и 2018 годах.

Биография 
Донте Дивинченцо родился в Ньюарке (штат Делавэр) в семье Джона и Кэти Дивинченцо. Первоначально мальчик увлекался футболом, однако в старшей школе переключился на баскетбол. Он учился в старшей школе Сейлсианум, где выступал за местную баскетбольную команду, в составе которой дважды выигрывал чемпионат штата. По окончании обучения в школе он поступил в университет Вилланова. В своём дебютном сезоне за студенческую команду он отыграл всего 9 игр после чего травмировал правую ногу и был вынужден пропустить остаток сезона. «Уайлдкэтс» же в этом году стали чемпионами NCAA. Из-за пропуска первого сезона в следующем он продолжал считаться новичком и по его итогам был включён в сборную новичков конференции Big East . В сезоне 2017/18 годов его команда вновь стала чемпионом NCAA, а Дивинченцо в финальном матче турнира набрал рекордные для себя 31 очко и стал самым выдающимся игроком турнира. 19 апреля 2018 года он объявил что собирается выставить свою кандидатуру на драфт НБА, однако не нанял агента, сохранив возможность вернутся в университет. Но уже 29 мая он окончательно решил покинуть учебное заведение и нанял спортивного агента.

21 июня 2018 года Дивинченцо был выбран на драфте НБА в первом раунде под общим 17 номером клубом «Милуоки Бакс», а 10 июля подписал с командой контракт.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 ESPN profile

Баскетболисты США
Игроки «Вилланова Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Висконсин Херд»
Игроки «Сакраменто Кингз»